Hřídel může být:

 hřídel – podlouhlá rotační součást strojů
 kliková hřídel
 jalová hřídel
 vačková hřídel
 Kardanův hřídel
 vyvažovací hřídel
 královská hřídel

příjmení osob
 Martin Hřídel (* 1968) – český fotbalový útočník a později fotbalový trenér
 Martin Hřídel (1973) (* 1973) – československý fotbalový brankář.